Баскаков, Михаил Иванович:
 Баскаков, Михаил Иванович (1905—1968) — сотрудник органов государственной безопасности, генерал-майор.
 Баскаков, Михаил Иванович — георгиевский кавалер (№ 1436; 26 ноября 1802), капитан-лейтенант.